Пио:

 Пио Манзу (1939—1969) — известный итальянский дизайнер.
 Пио, Жан-Франсуа (1938—1980) — бывший французский автогонщик, участник чемпионатов Мира по ралли.
 Пио из Пьетрельчины (1887—1968) — священник и монах итальянского происхождения из ордена капуцинов, прославлен как католический святой.